Bobs Lake heißen folgende geographische Objekte:

 Bobs Lake (Alaska), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Florida), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Michigan), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Mississippi), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Montana), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Oregon), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (South Carolina), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Utah), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Washington), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Forest County, Wisconsin), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Oneida County, Wisconsin), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Vilas County, Wisconsin), See in den Vereinigten Staaten
 Bobs Lake (Wyoming), See in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bob Lake, Bobby Lake